— традиционный японский дом или традиционный дом японских простолюдинов.

В узком смысле термин обозначает , построенные вплоть до конца эпохи Эдо. В широком смысле термин включает как крестьянские «нока», так и городские дома  того времени, а также дома, возведённые позже в традиционном стиле и технике.

Этимология 
Слово «минка» происходит из китайского языка, в Японии впервые упоминается в XII веке. Оно составлено из иероглифов  и  из слова .

Типология и строительство 

Существует большое разнообразие минка, так как они возводились местными жителями в соответствии с региональными традициями и под влиянием местного образа жизни.

Минка можно поделить на следующие категории: крестьянский дом , городской дом , , .

Важной отличительной чертой минка является крыша, которая может быть разных типов. Крыша бывает щипцовой — киридзума-дзукури, полувальмовой — иримоя-дзукури или вальмовой— ёсэмунэ-дзукури. Если вход расположен со стороны щипца, это называлось , параллельно коньку — . Также существовало несколько техник возведения крыши. У крыш гассё-дзукури, типичных для горных районов префектур Гифу и Тояма, основным несущим элементом являются мощные стропила, поддерживающие концы конькового бруса; у крыш, построенных в технике , конёк поддерживает ряд вертикальных столбов; у крыш в  вертикальные опоры упираются в анкерную балку нуки (貫).

Внутреннее устройство 

Типичный дом имел от 3 до 6 комнат и большой двор. В сельской местности во дворе располагалась печь «камадо» и мастерская. В городах или в горах из-за нехватки пространства комнаты располагались одна за другой.

«Скелет» дома, крыши, стены и опоры сделаны из дерева. Комнаты разделяли деревянные раздвижные двери или обтянутые бумагой фусума.

Функцию стен исполняют оклеенные бумагой раздвижные перегородки фусума и сёдзи. Такая конструкция внутренних перегородок позволяет произвольно изменять внутренние объёмы дома. Основной пол земляной, над ним на высоте около 50 см устанавливается деревянный настил, на котором сидят, спят, принимают пищу. Часть дома имеет лишь глинобитные полы , там обычно располагаются кухни, мастерские.

К концу периода Эдо выделилось несколько особенных региональных типов: в регионе Канто сложился Г-образный дом ; в регионе Тохоку Г-образный дом , включавший в себя конюшню; дома в стиле  имели высокую, крытою соломой крышу, пространство под которой использовалось для разведения шелкопряда.

Примечания 

Японский быт
Архитектура Японии
Обычаи и этикет в Японии